

Zoologie 
 Un papillon de nuit désigne dans le langage courant tout lépidoptère dont l'imago est actif la nuit.
 Plus largement, on appelle « papillons de nuit » tous les hétérocères. Ce sous-ordre obsolète des lépidoptères, défini par opposition aux rhopalocères (« papillons de jour »), comporte en réalité aussi bien des espèces nocturnes que diurnes. Cette classification est aujourd'hui abandonnée par la science car sans fondement phylogénétique, mais elle survit dans l'usage.

Culture 
 Le festival Papillons de nuit est un festival de musique moderne, se déroulant tous les ans dans la Manche.
 Papillons de nuit est un film français réalisé par John Pepper et sorti en 2002.
 Les Papillons de nuit est une comédie théâtrale canadienne de Michel Marc Bouchard parue en 1992.
 Papillon de nuit est le quatrième single de l'album Babacar de France Gall, paru en 1987.